Паола:

 Паола (итал. Paola) — город в Италии, в регионе Калабрия
 Паола — город на Мальте

Имя 
 Паола (имя) — женское имя, распространённое в романских странах (Италии, Испании, Португалии и других)